Verenigde Staten
 Hopedale (Illinois)
 Hopedale (Massachusetts)
 Hopedale (Ohio)

 Canada
 Hopedale (Canada)